Панюта — українське прізвище.

Відомі носії:
 Панюта Аліна Андріївна — українська модель, переможниця 2-го сезону реаліті-шоу «Супермодель по-українськи».
 Панюта Володимир Борисович  — сталевар цеху АТ «Маріупольський металургійний комбінат», заслужений металург України.
 Панюта Олег Вікторович — журналіст, ведучий телепрограми «События недели» на телеканалі «Україна», колишній ведучий телепрограми «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер».

Примітки 

Українські прізвища